Abecedni seznam slovenskih pevskih zborov in vokalnih skupin:'''